Kaňk steht für:

 Kaňk (Kutná Hora), ein Ortsteil der tschechischen Stadt Kutná Hora
 ein Berg in Kutná Hora, siehe Kaňk (Berg)
 ein Riff, Steinbruch und paläontologisch Lokalität geschützt als eine Nationalnaturdenkmal in Sedlec (Kutná Hora) auf dem berg Kaňk, siehe Kaňk (Nationalnaturdenkmal)

Kank ist

 die Abkürzung vom Originaltitel des Films Bis dass das Glück uns scheidet